Gunnar Peterson (Teksas, 1962.) američki je filmski i televizijski glumac, tjelograditelj i osobni trener brojnih hollywoodskih zvijezda.

Životopis 

Rođen u Teksasu, kao dijete zbog očeva posla odlazi u Švicarsku, gdje se školovao. Nakon što mu je kao desetogodišnjakh liječnik zbog pretilosti propisana dijeta, počeo je vježbati u teretani. U srednjoj školi vježbanje je preraslo u ovisnost te se počeo baviti i tjelogradnjom.

Nakon što je na Beverly Hillsu, njegova prva slavna klijentica bila je Kelly McGills, koja ga je preporučila hollywoodskim kolegama. Za dugogodišnje klijente imao je Brucea Willisa, koji mu zahvaljuje tjelesnu spremu u svojim filmovima, Angelinu Jolie, koju je pripremao g
za ulogu Lare Croft, Halle Berry, sestre Khardashian, Sylvestera Stallona i Dwaynea Johnsona (zbog svoje građe poznatog i kao »Stijena«). Trenirao je i Mikea Tysona na vrhuncu njegove karijere, kao i Sofiju Vergaru.

Surađuje i s NBA i NFL igračima. Više godina radio je kao kondicijski trener za Los Angeles Lakerse. Između ostalog, trenirao je košarkaše Carlosa Boozera i Ivicu Zubca.

Filmografija 
 Rocky Balboa kao trener dizača utega
 Izlazeće sunce kao Valet
 My Fellow Americans kao Bruce
 Savršeni atentatori kao urednik vijesti

Pojavio se u jednoj epizodi poznate humoristične serije Dadilja, kao i u manje poznatim serijama Santa Barbara, Falon Crest i Kineska plaža.

Izvori 

Životopisi, Teksas
Američki filmski glumci
Američki televizijski glumci